Сверхновая — многозначное слово.
 Сверхновая — резкое увеличение яркости звезды на 4—8 порядков в результате термоядерного взрыва в конце эволюции некоторых звёзд.
 Сверхновая типа Ia — подкатегория сверхновых звёзд, результат взрыва белого карлика.
 Сверхновая типа II — подкатегория сверхновых звёзд с коллапсирующим ядром.
 «Сверхновая» — кинофильм, 2000; США, Швейцария; реж. Уолтер Хилл.
 «Сверхновая» — телевизионный фильм-катастрофа, 2005; США; реж. .
 «Сверхновая» — российская поп-панк группа.

См. также 
 «Сверхновая звезда» — телесериал, 2004—2008, Канада.
 Новая звезда (значения)